Курліщук Богдан Федорович (1937—2014) — дизайнер меблів і художник декоративно-ужиткового мистецтва. Член Спілки дизайнерів України; професор.
 Курліщук Іван Михайлович — директор Національного антидопінгового центру, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня.

Примітки